16-й чемпионат мира по подводному ориентированию проводился в столице Татарстана Казани в рамках игр CMAS в августе 2013 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Протокол

2013 год в Татарстане
2013
Международные спортивные соревнования в Казани
Чемпионаты мира в России